Trypanosoma cruzi — вид одноклеточных организмов из семейства трипаносоматид. Видовое название дано Карлусом Шагасом, открывшим вид, в честь своего учителя — Освалду Круса.

Паразит человека и млекопитающих из отрядов броненосцев, грызунов, опоссумовых, приматов, хищных и других (у человека вызывает болезнь Шагаса). Тело изогнутое, сужается к концам клетки, сплющено в одной плоскости. Размер в толщину составляет 1,5—2,0 мкм, длина — 13—40 мкм. У микроорганизма имеется жгутик, в основании которого расположен кинетопласт. Размножается продольным делением надвое.

Ссылки 
 .

Трипаносоматиды
Простейшие, описанные в XX веке
Паразиты человека
Шагас, Карлус